Santa Rosa de Lima puede referirse a:

Personaje 
 Santa Rosa de Lima (1586-1617), santa peruana.

Toponimia 
 Santa Rosa de Lima, municipio del departamento de Bolívar, Colombia.
 Santa Rosa de Lima, municipio del departamento de La Unión, El Salvador.
 Santa Rosa de Lima, municipio del departamento Santa Rosa, Guatemala.
 Santa Rosa de Lima, ciudad y distrito del departamento de Misiones, Paraguay.
 Santa Rosa de Lima, núcleo de población del municipio de Tortosa, España.